Васи́лий Малино́вский:
 Демут-Малиновский, Василий Иванович (1779—1846) — российский скульптор.
 Малиновский, Василий Тимофеевич (1920—1997) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, техник-лейтенант.
 Малиновский, Василий Фёдорович (1765—1814) — первый директор Царскосельского лицея, дипломат, просветитель.